Хътчинсън може да се отнася за:

География

САЩ 
 Окръзи
 Хътчинсън, окръг в щата Тексас
 Хътчинсън, окръг в щата Южна Дакота

 Градове
 Хътчинсън – град, административен център на окръг Рино, Канзас и
 South Hutchinson – негово предградие
 Хътчинсън – най-големият град в окръг Маклауд, Минесота

 Други
 Остров Хътчинсън (Hutchinson Island), щата Флорида, Атлантически океан – остров, който се състои от двата острова:
 North Hutchinson Island
 South Hutchinson Island
 Река Хътчинсън (Hutchinson River), река в Бронкс, Ню Йорк

Личности 
 Джонатан Хътчинсън (1828 — 1913) – британски лекар, откривател на прогерията
 Сам Хътчинсън (р. 1989) – английски футболист

Медицина 
 Синдром на Хътчинсън – невробластом, засягащ главно деца
 Синдром на Хътчинсън-Гилфорд (HGPS) – рядко наследствено заболяване, известно и като прогерия

Вижте също 
 Хътчисън